De 2e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1971 op 20 en 21 februari gehouden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion in Inzell.

De titelverdedigers uit 1970 lukten het beide niet om hun titel te prolongeren, Valeri Moeratov wordt 6e en Ljoedmila Titova 21e.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1971
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 1971
Schaatsen
Sportevenement in Beieren